

Новосільці (Новосельце) — село в гміні Заршин Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Новосільці (Новосельце) — село в гміні Переворськ Переворського повіту Підкарпатського воєводства

Новосільці — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Новосільці — Львівська область, Стрийський район
 Новосільці — Львівська область, Яворівський район
 Новосільці — Одеська область, Роздільнянський район

Див. також 
 Новосілка
 Новосілки
 Новосельце